Salome-Brunnen steht für:
 Salome-Brunnen (Bergen), Norwegen
 Richard-Strauss-Brunnen, München